Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Malaysian Open, Kuala Lumpur 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla polsko-indická dvojice Marcin Matkowski a Leander Paes, jehož členové nestartovali společně. Matkowski se rozhodl deblové soutěže nezúčastnit. Spoluhráčem Paese se stal Bulhar Grigor Dimitrov, s nímž v 1. kole nestačil na australsko-britský pár Rameez Junaid a Jonathan Marray.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený filipínsko-finský pár složený z Treata Conrada Hueyeho a Henriho Kontinena, který ve finále zdolal turnajové jedničky Ravena Klaasene z Jihoafrické republiky a Rajeeva Rama ze Spojených států výsledkem 7–6 a 6–2. Oba šampioni tak získali druhý společný titul z deblu, jenž pro Hueyeho představoval šesté turnajové vítězství ze čtyřhry na okruhu ATP Tour a pro Kontinena rovněž šestou takovou deblovou trofej.

Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (finále)
  '''Treat Conrad Huey /  Henri Kontinen (vítězové)
  Eric Butorac /  Scott Lipsky (čtvrtfinále)
  Andre Begemann /  Artem Sitak ''(semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Proton Malaysian Open
ATP World Tour 2015